As Amantes de Um Homem Proibido é um filme brasileiro de 1978, dirigido por José Miziara.

Sinopse 
Marginal tenta se regenerar namorando sua patroa.

Elenco 
 Nuno Leal Maia
 Liza Vieira
 Walter Forster
 Márcia Maria
 Walter Stuart
 Divana Brandão
 José Miziara
 John Doo
 Ken Kaneko
 Satã
 Regina Tonini
 Manoel Borges

Filmes do Brasil de 1978
Filmes em língua portuguesa da década de 1970
Filmes dirigidos por José Miziara
Filmes de drama do Brasil